Elis har flere betydninger:

Elias – et drengenavn
Elis (Grækenland) – en provins i Grækenland indtil 2006
Elis (også Ilia), en regional enhed i Grækenland, der afløste det tidligere præfektur i 2011
Elis (band) – et gothic metal band